Vårfrukyrka kan syfta på:

 Vårfrukyrka socken – en socken i Uppland
 Vårfrukyrka landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1951
 Vårfrukyrka församling – en församling i Uppsala stift –1972
 Vårfrukyrkan, Enköping – en kyrka Enköpings församling